

Sigle 
 Microsoft Foundation Classes – libreria software per incapsulare le Windows API
 Middlesbrough Football Club – squadra calcistica inglese

Codici 
 MFC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mafeteng (Lesotho)
 MFC – codice vettore ICAO di Moncton Flying Club
 mfc – codice ISO 639-3 della lingua mba

Musica 
 MFC (Mini Fast Car) – canzone dei Pearl Jam contenuta nell'album Yield del 1998